

Паунал — місто, штат Мен
 Паунал — місто, штат Вермонт